Castan oder Castán ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Castan (1931–2021), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Ernst Castan (1871–1948), deutscher Politiker (Sachsen)
 Gustave Eugène Castan (1823–1892), Schweizer Landschaftsmaler, Kupferstecher und Lithograph
 Leandro Castán (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Pierre Castan (1899–1985), Schweizer Chemiker

Castan bezeichnet:
 Castans Panoptikum, von den Brüdern Louis und Gustave Castan gegründetes Wachsfigurenkabinett

Siehe auch:
 Kastan